Lill-Mårdsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Mårdsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (22,7 ha)
Lill-Mårdsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (93,3 ha)
Lill-Mårdsjöns naturreservat omfattar sjön och bäckområdet ner mot Nässjön (Ramsele socken, Ångermanland), 
Lill-Mårdsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (33 ha)

Se även
Mårdsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn